Đorđe Mićić – allenatore di pallacanestro ed ex cestista serbo
 Nataša Mićić – politica serba
 Stevan Mićić – lottatore serbo e statunitense